Korkmaz ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der Furchtlose“.

Namensträger

Vorname 

 Korkmaz Arslan (* 1983), türkisch-deutscher Schauspieler

Familienname 
 Ali İsmail Korkmaz (1994–2013), türkischer Demonstrant, Opfer unverhältnismäßiger Polizeigewalt
 Bülent Korkmaz (* 1968), türkischer Fußballspieler
 Çağla Korkmaz (* 1990), türkisch-deutsche Fußballspielerin
 Cem Korkmaz (1987–2017), türkischer Schauspieler
 Egemen Korkmaz (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Elvan Korkmaz (* 1985), deutsche Politikerin (SPD)
 Evren Korkmaz (* 1997), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Furkan Korkmaz (* 1997), türkischer Basketballspieler
 Gökhan Korkmaz (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mahsum Korkmaz (1956–1986), kurdischer PKK-Kommandeur
 Mahsum Korkmaz (Leichtathlet) (* 1999), türkischer Sprinter
 Mert Korkmaz (* 1971), türkischer Fußballspieler
 Salih Korkmaz (* 1997), türkischer Geher
 Serkan Korkmaz (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Ümit Korkmaz (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Zeki Korkmaz (* 1988), türkischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Korkmazlar, deutsche Spielfilmserie von 1987/1988

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname